Belabbas Boudraâ (1925-2011), médecin algérien, militant de la cause nationale algérienne.
 Chafia Boudraa (1930-2022), actrice algérienne.
 Khalil Boudraa (1964-), footballeur marocain.

Homonymie de patronyme